Слуга Божий Жак Амель (; , Дарнеталь — , Сент-Етьєнн-дю-Рувре) — католицький священник, французький Архієпископ Руана.

Його зарізали двоє терористів, Адель Kermiche і Абдель Малік Petitjean, підозрювані у причетності до організації Ісламська Держава, в результаті теракту в церкві Сент-Етьєн-дю-Рувре, де п'ять осіб були взяті в заручники. Це було перше вбивство священника у Франції.. «Le Monde» підкреслює, що це перше вбивство, вчинене Ісламською Державою проти Церкви в Європі.

Кваліфікований як мученик багатьма релігійними і політичними діячами і журналістами у Франції і за кордоном.,,,,, це неформально назвати  — папа Франциск, виступаючи в літаку на шляху до Кракова на всесвітній День католицької молоді.

Біографія 
Жак Амель народився 30 листопада 1930 року в місті Дарнеталь в департаменті Seine-Менше. Він наказав священника для архієпископа Руана, Mgr Джозеф-Марі Мартін, 30 червня 1958.

Вперше призначений вікарієм у Saint-Antoine de Petit-Quevilly в 1958 році, потім він був призначений вікарієм у парафії Нотр-Дам де Лурд в Соттвіль-ле-Руан в 1967 році, а потім настоятель Saint-Pierre-les-Elbeuf в 1975 році і настоятель Клеон в 1988 році.

В 2000, він передається, як вилікувати " in solidum « в церкві Сент-Етьєн-дю-Рувре. Нарешті, він був призначений священик допоміжний цієї ж парафії у 2005 році. Потім він стає помічником батька Auguste Moanda Phati, парафіяльного священика, і знаменитий регулярно хрестини, причастя, весілля і похорон. Він також доручив забезпечити чергування протягом місяця липня.
У 2008 роцівін відсвяткував свій золотий ювілей 'рукоположення у священство,.

Починаючи з лютого 2015 року, входив він з обкому поклоніння одного міжконфесійного комітету, створеного після терактів січня 2015 року у Франції.

Вбивство 

26 липня 2016 року, о 9: 43, під час святкування меси вранці, два терористи і збройні білими вриваються до церкви Сен-Етьєн. По-перше, вони нападають на батька Жака Амеля, який священнодіє перед четвіркою вірних, два з яких релігійні. За словами свідка вони змусили священика встати на коліна, а потім напали на нього жорстоко. Поліція були попереджені, Бригада пошуку і втручання з Руана уточнюються місця і валить обох терористів, коли вони виходили з будівлі,,,. Батько Hamel знайдений мертвим, зарізав, в той час як вірна важко поранений в горло,.

Реакції і данини

В католицькій ієрархії 
У Ватикані оголошення на початку дня, що папа Франциск . 27 липня, в літаку на шляху до Кракова, папа заявив : 

Mgr Жорж Понте, голова Конференції єпископів Франції, запрошує всіх католиків Франції в день посту та молитви в п'ятницю, 29 липня, на честь Жака Hamel. Його головний рабин Франції, Хаїм Корсіа, вирішує пов'язати з посту.

Mgr Домінік Лебрун, архієпископ Руана, вказує на те, що , і вирішує повернутися додому з Польщі, де він був, зараз всесвітні Дні молоді. 28 липня він заявляє : . Mgr Jean-Charles Descubes, почесний архієпископ Руана, — говорить газеті La Croix : У цій же статті розповідається, останній лист-парафіяльної Жак Hamel, який закликав молитися протягом літа в контексті терористичної : 

28 липня, кардинал Seán o'malley, член Ради дев'яти кардиналів, вважає, що вбивство батька Hamel  і . Він нагадав, що для цього вбивства повинна мати місце . Радіо Ватикану триває : .

Інші 
Президент Республіки Франсуа Олланд вирушив на місце через кілька годин після теракту, в супроводі міністра Внутрішніх справ Бернард Cazeneuve. ,. У другій половині дня, з Элизиума, він говорить : .

Імам Сент-Етьєн-дю-Рувре, Мухаммад Karabila, висловила своє хвилювання і ступор після вбивства батька Хамель, з яким він брав участь у роботі комітету міжконфесійного і що він, не вагаючись, визнати в один. Відносини між культів дійсно дуже хороші в загальній і мечеть Сент-Етьєн-дю-Рувре був побудований на земельній ділянці, пропонованих прихід католицький місто.

На наступний день, в середу, 27 липня, месу в пам'ять про Жака Амеля день відзначається собор Нотр-Дам-де-Парі, наприклад, кардинал Андре Двадцять Три, у присутності Франсуа Олланда, президента Сенату Gérard Larcher, президент національної Асамблеї Клод Бартолон, Прем'єр-міністр Мануель Вальс, а також кілька міністрів і політичних діячів, включаючи колишніх президентів Ніколя Саркозі і Валері Жискар Д'естен.

У багатьох містах Франції, всенічного бдіння і богослужіння, відкриті для всіх організованих католицької Церкви . У Сент-Етьєн-дю-Рувре, мітинг організований у четвер, 28 липня, в парку стадіону «Юрій Гагарін, заміна білий марш» заборонений владою з міркувань безпеки.

Беатифікація 
Беатифікаційний процес розпочато з вересня 2016 року.

Джерела

Зовнішні посилання 
 Сторінка на сайті діоцеза Руана 
 Репортаж 2009 року про отця Амеля (видео) 

Терористичні акти 2016
Уродженці Приморської Сени
Померли в Приморській Сені
Слуги Божі